Леонид Зу́бов:
 Зубов, Леонид Дмитриевич (1917—1992) — командир отделения 172 отдельного саперного батальона, Герой Советского Союза.
 Зубов, Леонид Михайлович (род. 1943) — советский и российский ученый, педагог.